Shari'a, legge divina islamica
Fiqh, Sharia estesa dagli ʿulamāʾ